Aegina (mythologie)
 Egina (eiland), eiland in de Golf van Egina
 Egina (plaats)